Mitch ist als eine selbstständige Kurzform von Mitchell ein englischer männlicher Vorname, der hauptsächlich in den USA auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Mitch Albom (* 1958), US-amerikanischer Autor, Sportjournalist, Radiomoderator und Fernsehkommentator
 Mitch Cohen (* 1952), US-amerikanischer Übersetzer, Autor und Herausgeber
 Mitch Daniels (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 Mitch Epstein (* 1952), US-amerikanischer Fotograf, Filmregisseur und Szenenbildner
 Mitch Evans (* 1994), neuseeländischer Rennfahrer
 Mitch Harris (* 1970), US-amerikanischer Gitarrist

 Mitch McConnell (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Mitch Miller (1911–2010), US-amerikanischer Orchesterchef und klassischer Oboespieler
 Mitch Mitchell (1947–2008), britischer Jazz- und Rock-Schlagzeuger
 Mitch Nichols (* 1989), australischer Fußballspieler
 Mitch Pileggi (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Mitch Richmond (* 1965), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mitch Versteeg (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Mitch Vogel (* 1956), US-amerikanischer Filmschauspieler

Künstlername 
 Mitch Murray (* 1940), britischer Popmusik-Autor und Musikproduzent
 Mitch Ryder (* 1945), US-amerikanischer Rockmusiker und Sänger

 Mitch Woods & His Rocket 88s, eine kalifornische Bluesband

Kunstfigur 
 Mitch Buchannon, ein von David Hasselhoff gespielter Charakter in der TV-Serie Baywatch
 Mitch Rapp, ein Charakter in den Büchern von Vince Flynn

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname